Отправка в Вальхаллау (англ. Up Helly Aa - Ночь перед праздником) — фестиваль на Шетландских островах в Шотландии. В традиции фестиваля  Местные жители облачаются в костюмы викингов, ходят с факелами, сжигают ладью, устраивают шумные пирушки с танцами.

Место проведения 

Основная часть фестиваля проходит в последний вторник января в Леруике. Также проходит в:
 Калливо, последняя пятница февраля.
 южной части острова Мейнленд, вторая пятница марта.

Другое 

Шотландский политик Тэвиш Скотт называет фестиваль Up Helly Aa одним из своих главных увлечений.

Примечания 

Шетландские острова
Фестивали Шотландии